Шесто́й Красносе́льский переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе от Верхней Красносельской улицы.

Происхождение названия 
Раньше назывался Заборный переулок. Современное название — по примыканию к Красносельской улице.

Описание 
6-й Красносельский переулок — самый короткий из шести Красносельских переулков. Он начинается от Малой Красносельской улицы, проходит на юго-запад параллельно 5-му Красносельскому переулку, который на него выходит.

Здания и сооружения 
 № 8/2 — Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля (адрес — по Малой Красносельской улице).

См.также 
 1-й Красносельский переулок
 Верхняя Красносельская улица

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы 

Красносельский 6-й переулок